Европе́йское лингвисти́ческое о́бщество (, SLE) — международное научное общество, объединяющее лингвистов из преимущественно стран Европы и содействующее развитию исследований в области языкознания в Европе и за её пределами. Основано в 1966 году, первым президентом был Андре Мартине. С 1968 года общество проводит ежегодные конференции, собирающие до нескольких сотен участников. Обществом издаются лингвистические журналы Folia Linguistica и Folia Linguistica Historica.

Руководство 
Руководство Общества составляют текущий президент, избираемый сроком на один год, предыдущий и следующий (избранный) президенты, секретарь, казначей и главные редакторы двух журналов. Избираются также исполнительный комитет, научный комитет и номинационный комитет.

Журналы 
SLE издаёт два журнала: «Folia Linguistica» выходит 4 раза в год и посвящён общим вопросам лингвистики, «Folia Linguistica Historica» выходит 1 раз в год и посвящён исторической лингвистике.

Конференции 
Конференции SLE проходят ежегодно в различных городах Европы. Тезисы проходят анонимное рецензирование; подать заявку может любой исследователь, однако в случае принятия заявки не членам Общества рекомендуется зарегистрироваться в качестве члена SLE. На конференциях проводятся также открытые организационные заседания Общества.

Во время конференций вручается три вида наград (1—3 места в каждой номинации): за лучший постерный доклад, за лучший устный доклад аспиранта, за лучший доклад постдока.

Список президентов и конференций по годам 

 В связи с пандемией COVID-19 конференцию 2020 года было решено провести в онлайн-режиме на специально созданной платформе. Такое же решение было принято в 2021 году.

См. также 
 Американское лингвистическое общество (The Linguistic Society of America, LSA)

Примечания

Литература 
 Майсак Т.А. 42-я ежегодная конференция Европейского лингвистического общества // Вопросы языкознания. 2010. № 3. С. 156-157.
 Выдрина А.В., Стойнова Н.М. 46-й ежегодный конгресс Европейского лингвистического общества // Вопросы языкознания. 2014. № 3. С. 140-145.
 Летучий А.Б. 48-я ежегодная конференция Европейского лингвистического общества // Вопросы языкознания. 2016. № 3. С. 148-151.

Ссылки 
 Европейское лингвистическое общество  в ЛЭС
 Конституция Европейского лингвистического общества 
  Folia Linguistica / Folia Linguistica Historica  на сайте издательства de Gruyter

Лингвистические общества
Организации, основанные в 1966 году